Сан Тадео има више значења:

 Сан Тадео (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Тадео (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Тадео (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Тадео (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Тадео (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Тадео (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику